XVI чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 5 по 14 сентября 2019 года в Каире с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 2002 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная США.

Квалификация 

 1.Команды-дебютанты турнира.

Жеребьёвка состоялась 1 июля 2019 года в Каире.

Арена 
Каир: Cairo Stadium Indoor Halls Complex (вмещает 20 000 зрителей).

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2019 год в волейболе
2019